Вобан — многозначный термин:

Персоналии 
 Себастьян Ле Претр де Вобан — военный инженер, маршал Франции, писатель-экономист.

Военное дело 
 Вобан — практически неприступный бастион, названный так в честь Себастьяна Ле Претр де Вобана

География 
 Вобан — французская коммуна в департаменте Сона и Луара.